Oliva (fruit), fruit de l'olivera
 Verd oliva, color
 Toponímia:
 Oliva (Safor), municipi de la Safor, al País Valencià
 L'Oliva (Clariana de Cardener), masia al municipi de Clariana de Cardener a la comarca del Solsonès
 L'Oliva (el Far d'Empordà), entitat de població del municipi del Far d'Empordà, a Catalunya
 l'Oliva (l'Esquirol),
 L'Oliva (Pinós), masia de Vallmanya, al municipi de Pinós, a la comarca del Solsonès

 L'Oliva (Tarragona), entitat de població a la muntanya del mateix nom, al municipi de Tarragona, a Catalunya
 La Oliva, municipi a l'illa de Fuerteventura, a Canàries
 Oliva de Mérida, municipi de la província de Badajoz, a Extremadura
 Oliva de la Frontera, municipi de la província de Badajoz, a Extremadura
 Oliva (Argentina), població de la província de Córdoba, a l'Argentina
 Miscel·lània:
 Llúcia Oliva de la Esperanza, periodista i professora catalana

 L'Oliva d'Ardèvol